Die Saison 2018/19 war die 44. Spielzeit der Svenska Hockeyligan und die sechste Spielzeit seit dem Namenswechsel von Elitserien zu Svenska Hockeyligan. Die Hauptrunde begann am 15. September 2018 und endete am 14. März 2019, die Play-offs begannen am 22. März.  Der Vorjahresabsteiger Karlskrona HK wurde durch den Aufsteiger Timrå IK ersetzt. Titelverteidiger waren die Växjö Lakers.

Der Frölunda HC sicherte sich durch einen 4:2-Sieg in der Finalserie gegen Djurgården IF die schwedische Meisterschaft, während der Timrå IK und der Mora IK in die HockeyAllsvenskan abstiegen.

Teilnehmer 

Quelle: Zuschauerschnitt 2018/19

Hauptrunde

Modus 
Die 14 Vereine spielen eine Doppelrunde mit 52 Spielen je Klub aus. Die besten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Play-Off-Viertelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielen in Best-of-Three-Serien zwei weitere Play-Off-Teilnehmer aus. Die weiteren Play-Offs-Serien werden im Modus Best of Seven gespielt.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte. Bei Toregleichheit nach der regulären Spielzeit wird eine Verlängerung ausgetragen, in der der Sieger zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt erhält. Im Anschluss an ein Unentschieden gibt es nach der fünfminütigen Verlängerung ein Shootout. Jedes Team hat zunächst drei Schützen, anschließend geht es bei Unentschieden per K.O.-System weiter. Für eine Niederlage in regulären Spielzeit gibt es keine Punkte.

Für die Mannschaften auf den Plätzen elf und zwölf ist die Saison nach der Hauptrunde beendet, währenddessen die zwei Rangletzten gegen die beiden Vertreter aus der zweitklassigen HockeyAllsvenskan in der Relegation um ihren Platz in der Liga spielen.

Saisonverlauf 
Obwohl Färjestad am letzten Spieltag der Hauptrunde sein Spiel gegen Djurgården nach Verlängerung verlor, reichte der eine Punkt der Mannschaft für den ersten Platz der Hauptrunde und damit für den Bonus von einer Million schwedischen Kronen (ca 100 000 €). Luleå besiegte im letzten Spiel die Växjö Lakers, schloss jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Färjestad die Hauptrunde auf dem zweiten Platz ab. Im Kampf um die letzten Plätze für das Achtelfinale qualifizierten sich Rögle und Örebro. Brynäs und Linköping hatten vor dem letzten Spieltag noch Chancen auf das Achtelfinale, da aber beide Mannschaften ihre Partien gegen Frölunda (Brynäs) und HV71 (Linköping) verloren, beendeten sie die Hauptrunde und damit die Saison auf dem elften bzw. zwölften Platz.

Djurgårdens Jacob Josefson erhielt nach der Hauptrunde den "guldhjälmen", die Auszeichnung als wertvollster Spieler der SHL.

Tabelle 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, TVH = Torverhältnis, M = Vorjahresmeister, A = Aufsteiger aus der HockeyAllsvenskan;
Erläuterungen: , , ,

Beste Scorer 

Quelle: shl.se; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, +/– = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten
2 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus-Minus-Wert

Beste Torhüter 

Quelle: shl.se Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Play-offs

Modus 
Die Mannschaften auf Platz 1–6 qualifizierten sich für das Viertelfinale, die Mannschaften auf Platz 7–10 spielten das Achtelfinale um die letzten beiden Plätze im Viertelfinale aus. Die Achtelfinals wurde im Modus Bester-aus-drei gespielt, ab dem Viertelfinale galt Bester-aus-sieben. In jeder Play-off-Runde spielt die bestplatzierte Mannschaft der Hauptrunde gegen die schlechtplatzierteste Mannschaft der Hauptrunde.

Achtelfinale

Play-off-Baum

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Relegation 
Das Finale der Hockeyallsvenskan zwischen dem AIK und dem IK Oskarshamn konnten die Småländer für sich entscheiden und qualifizierten sich somit für die Relegation gegen den 14. der SHL 2018/19 (Timrå IK). Der AIK musste als Verlierer des Finales der Hockeyallsvenskan in die Qualifikation gegen den Sieger der "slutspelsserie" der Hockeyallsvenskan, Leksands IF. Da Leksand dieses Duell mit zwei Siegen für sich entschied, qualifizierte sich die Mannschaft aus Dalarna für die Relegation gegen den 13. der SHL 2018/19 (Mora IK). Da es in den letzten zwei Saisons jeweils zu dieser Paarung in der Relegation gekommen war und Mora und Leksand sehr nahe beieinander liegen (beide Städte liegen am Siljan), wurde das diesjährige Duell von den Medien zur ”Schlacht am Siljan 3.0” (”Slaget vid siljan 3.0”) ausgerufen. Beide Relegationen wurden im Modus Bester-aus-sieben ausgetragen.

In der Relegation setzten sich letztlich beide Mannschaften der Allsvenskan durch, die damit in der folgenden Saison in der SHL spielen, während Timrå IK und Mora IK in die zweite Spielklasse abstiegen. Für den IK Oskarshamn war es der erste Aufstieg in die höchste Spielklasse der Vereinsgeschichte.

Einzelnachweise 

SHL-Saison
Eishockeysaison 2018/19